Zbiorniki wodne w Polsce:
 Dolny Staw – staw w woj. małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Dolny Staw – staw w woj. mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Kotuń
 Dolny Staw – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Małdyty
 Dolny Staw – staw w woj. wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w gminie Krobia

Przypisy

Zobacz też 
 Staw Dolny